Up All Night () — дебютный студийный альбом англо-ирландского бой-бэнда One Direction, вышедший 21 ноября 2011 года на лейбле Syco Records. Альбом возглавил хит-парад US Billboard 200. Альбом обрёл большой коммерческий успех: только в США было продано больше 2 миллионов дисков, свыше миллиона продаж зафиксировано в Великобритании. Первые 4 песни с альбома были выпущены в качестве синглов, первый из которых — «What Makes You Beautiful» — возглавил Ирландские чарты и только в США был продан более 4 750 000 раз.

История создания 
После того, как группа была сформирована и заняла на британском шоу талантов The X Factor третье место в 2010 году, One Direction подписали контракт с Syco Records на два миллиона фунтов стерлингов. Запись дебютного альбома началась в январе 2011 года, когда они перелетели в Лос-Анджелес, чтобы работать с продюсером RedOne. В феврале 2011 года группа, вместе с остальными девятью участниками The X Factor, приняла участие в X Factor Live Tour. Тур продлился до 2011 года, после чего группа вернулась к работе над дебютным альбомом. Запись проходила в Швеции, США и Великобритании, за время которой группа поработала с такими продюсерами, как Carl Falk, Savan Kotecha, Steve Mac, RedOne, Toby Gad и Rami Yacoub, а также с некоторыми другими. В мае 2011 года Kotecha дал интервью для Digital Spy, в котором заявил, что One Direction «поэкспериментировали» со своим звучанием в дебютном альбоме. Kotecha сказал, что он участвовал на ранних стадиях записи альбома. «То, что я услышал, было реально цепляющим, и все любят парней, поэтому мы собираемся взять и отразить в музыке то, что, как я думаю, они и так собираются сделать». Sonny Takhar, главный исполнительный директор Syco Records, в августе 2011 года в ответ на вопрос от Music Week описал процесс записи как «очень интенсивный период» для группы. Takhar добавил, что получившийся альбом — одна из лучших поп-записей, созданных Syco Records за последние несколько лет, и что он уверен, что альбом станет успешным В ноябре 2011 года группа подписала контракт с Columbia Records в Южной Америке.. Steve Barnett, сопредседатель Columbia Records, сказал, что вопросов об оправданности контракта практически не возникало. «Остальные исполнители в этой категории несколько старше», прокомментировал он. «Я думаю, что здесь была пустота, и, быть может, они смогут захватить и удержать её».

Список композиций

Критика 

Альбом получил, в целом, положительные отзывы критиков. Metacritic, проанализировав 5 рецензий, выставил среднюю оценку в 64 балла из 100.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации 

| Австралия (ARIA)
| 5× Platinum
| 350 000
|-
| Бразилия (ABPD)
| Platinum
| 40 000
|-
| Канада (Music Canada)
| 3× Platinum
| 240 000
|-
| Чили (IFPI Chile)
| Gold
| 5000
|-
| Дания (IFPI Denmark)
| Gold
| 15 000
|-
| Европа (IFPI)
| Platinum
| 1 000 000
|-
| Франция (SNEP)
| Gold
| 50 000
|-
| Греция (IFPI Greece)
| Gold
| 3000
|-
| Ирландия (IRMA)
| 3× Platinum
| 45 000
|-
| Италия (FIMI)
| Platinum
| 60 000
|-
| Япония (RIAJ)
| Gold
| 100 000
|-
| Мексика (AMPROFON)
| 4× Platinum+Gold
| 270 000
|-
| Новая Зеландия (RIANZ)
| 3× Platinum
| 45 000
|-
| Польша (ZPAV)
| Platinum
| 20 000
|-
| Португалия (AFPT)
| Gold
| 7500
|-
| Испания (PROMUSICAE)
| Gold
| 30 000
|-
| Швеция (GLF)
| Platinum
| 40 000
|-
| Великобритания (BPI)
| 3× Platinum
| 1 086 434
|-
| США (RIAA)
| 2× Platinum
| 2 050 000
|-
| Венесуэла (APFV)
| 4× Platinum
| 40 000

См. также 
 Дискография One Direction
 Up All Night Tour

Примечания 

Дебютные альбомы 2011 года
Альбомы на английском языке
Альбомы One Direction
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums